Ityorhoptrum är ett släkte av svampar. Ityorhoptrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ityorhoptrum